Curta peut désigner :

Nom de famille 
Curta est un nom de famille —présent surtout en Roumanie— notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Bogdan Curta (né en 1982), auteur-compositeur-interprète roumain ;
 Florin Curta (né en 1965), historien et archéologue roumano-américain.

Pseudonyme 

 Curta (1922-1997), de son vrai nom Josep Puig Puig, footballeur espagnol.

Autre 
 Curta, une calculatrice mécanique

Notes et références 

Patronyme roumain